Die Liste der schwedischen Fußball-Weltmeisterschaftsteilnehmer listet alle schwedischen Fußballspieler, die seit Einführung der Weltmeisterschaftsendrunden 1930 im offiziell für das jeweilige Turnier gemeldeten Kader der schwedischen Nationalmannschaft standen, sowie schwedische Fußballtrainer, die die schwedische oder ausländischen Nationalmannschaften hauptverantwortlich während eines Endrundenturniers betreuten.

Hintergrund 
Nach der Gründung der FIFA 1904 waren zwar erste Überlegungen zur Ausrichtung einer Weltmeisterschaft aufgekommen, zunächst dienten jedoch ausschließlich die Olympischen Fußballturniere als transkontinentales Kräftemessen der diversen Nationalmannschaften. 1928 beschloss der Weltverband schließlich die Ausrichtung eines Weltmeisterschaftsturniers, dessen Austragung nach Uruguay vergeben wurde.

1904 war Schweden durch den Svenska Bollspelsförbundet bei der Gründung der FIFA vertreten gewesen. Kurze Zeit später übernahm der Svenska Fotbollförbundet den Vertretungsanspruch des schwedischen Fußballs bei der FIFA. Unter dessen Leitung fand 1908 das erste Länderspiel der Nationalmannschaft statt, die in den folgenden Jahren regelmäßig an den Olympischen Spielen teilnahm und beim Olympischen Fußballturnier 1924 mit der Bronzemedaille einen ersten internationalen Erfolg erreichte.

Bei der ersten Austragung der Weltmeisterschaft mit der in Uruguay stattfindenden Endrunde 1930 gab es keine sportliche Qualifikation, die teilnehmenden Nationalmannschaften folgten der Einladung der FIFA und Uruguays. Schweden sah hierbei von einer Teilnahme ab. Bei der anschließenden, vier Jahre später stattfindenden Weltmeisterschaftsendrunde in Italien qualifizierte sich die schwedische Nationalelf erstmals für das Turnier. Seither nahm die Mannschaft jeweils an den Qualifikationsrunden teil und qualifizierte sich hierüber für zehn Endrunden. Zudem nahm sie an der in Schweden stattfindenden Weltmeisterschaft 1958 als Gastgeber teil, hierfür war keine Qualifikationsteilnahme notwendig. Somit stehen derzeit elf Endrundenteilnahmen für die Auswahlmannschaft zu Buche.

Seit der ersten Endrundenteilnahme 1934 beriefen die Verantwortlichen insgesamt 214 Spieler in die jeweiligen WM-Kader. Henrik Larsson mit 13 Spielen bei drei Endrundenteilnahmen führt die Rangliste vor Bo Larsson und Kalle Svensson mit jeweils elf Endrundenpartien an, dahinter folgen mit Björn Nordqvist, Klas Ingesson, Roland Nilsson, Ronnie Hellström, Thomas Ravelli und Tomas Brolin sechs Spieler mit jeweils zehn Spieleinsätzen. Den jeweiligen Kadern gehörten 58 Spieler an, die keine Berücksichtigung in den Endrundenspielen fanden. Einzig Curt Svensson und Ingemar Haraldsson blieben als WM-Teilnehmer gänzlich ohne Länderspieleinsatz.

Liste der Spieler 

 Name: Nennt den Namen des Spielers.
 Teilnahmen: Nennt die Anzahl der Endrundenteilnahmen
 Turniere: Nennt die Turniere, an denen der Spieler teilnahm
 WM-Spiele: Nennt die Anzahl der Endrundenspiele
 WM-Tore: Nennt die Anzahl der Endrundentore. Tore im Elfmeterschießen finden hierbei keine Berücksichtigung.
 Spiele: Nennt die Anzahl der insgesamt absolvierten Länderspiele (Stand: 7. Juni 2011)
 Tore: Nennt die Anzahl der insgesamt erzielten Länderspieltore. Tore im Elfmeterschießen finden hierbei ebenfalls keine Berücksichtigung. (Stand: WM-Finale 2018)

Trainer

Schwedische Nationalmannschaft 
Die Zusammenstellung des schwedischen Mannschaftskaders für Länderspiele oblag zunächst einem Auswahlkomitee (Uttagningskommittén). Während des Spiels war in der Regel jeweils der Vorsitzende des Komitees für die Auswahl zuständig. Allerdings gab es während der Turniere, an denen die schwedische Auswahl teilnahm, teilweise Trainer, die zumindest das Training anleiteten. Mit dem englischen Trainer George Raynor an der Seite des von Eric Persson geleiteten Auswahlkomitees gelang der Mannschaft der größte Erfolg bei einer Weltmeisterschaftsendrunde, als bei der Weltmeisterschaft 1958 im eigenen Lande das Finalspiel gegen Brasilien erreicht und nach einer 2:5-Niederlage der Vize-Weltmeistertitel errungen wurde.

Einen offiziellen Nationaltrainer (Förbundskapten) führte der schwedische Fußballverband erst nach der verpassten Qualifikation zur Weltmeisterschaft 1962 ein. Unter Lennart Nyman verpasste die Auswahlmannschaft jedoch auch die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 1966, erst unter dessen Nachfolgern Orvar Bergmark – als Zweitligaspieler selbst Teil der Mannschaft, die 1958 Vize-Weltmeister wurde – und Georg Ericson gelang die erneute Endrundenteilnahme. Unter Lars Arnesson in den 1980er Jahren erneut bei den großen Turnieren außen vor war Olle Nordin bei der Weltmeisterschaft 1990 erst der dritte hauptamtliche Trainer, der eine schwedische Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaftsendrunde trainierte.

Tommy Svensson führte bei der Weltmeisterschaft 1994 die schwedische Landesauswahl zum größten Erfolg der jüngeren Geschichte, als sie – erstmals seit 1958 – das Halbfinale erreichte und nach einem Sieg über Bulgarien die Bronzemedaille holte. Nach einer verpassten Endrundenteilnahme vier Jahre später führte Lars Lagerbäck bei den Endrunden 2002 und Weltmeisterschaft 2006 die Auswahl jeweils ins Achtelfinale, beim ersten Turnier noch im Duo mit Tommy Söderberg. Eine dritte Turnierteilnahme mit der schwedischen Auswahl blieb ihm verwehrt, in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2010 scheiterte er mit der Auswahl als Gruppendritter hinter Dänemark und Portugal.

Unter Erik Hamrén, zwischen 2010 und 2016 im Amt, verpasste die Auswahlmannschaft ebenfalls die Teilnahme an einem WM-Turnier und erst unter seinem Nachfolger Janne Andersson qualifizierte sich die schwedische Nationalmannschaft wieder. In der Qualifikation zur Weltmeisterschaftsendrunde 2018 platzierte sich die Mannschaft hinter dem späteren Weltmeister Frankreich als Gruppenzweiter punktgleich vor den Niederlanden, in den anschließenden Playoff-Spielen wurde Italien nach einem 1:0-Heimsieg durch einen Treffer von Jakob Johansson und einem im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion ermauerten 0:0-Remis geschlagen. Bei der in Russland ausgetragenen Endrunde wurde die Mannschaft in einer Gruppe mit Mexiko, Südkorea und dem amtierenden Weltmeister Deutschland Gruppensieger, einzig gegen den späteren Gruppenletzten Deutschland wurde nicht gewonnen. Über einen 1:0-Erfolg gegen die Schweiz spielte sie sich ins Viertelfinale, wo sich England durchsetzte.

Ausländische Nationalmannschaften 
Sven-Göran Eriksson war 2002 der erste schwedische Trainer, der mit einer ausländischen Mannschaft an einem Weltmeisterschaftsturnier teilnahm. Die von ihm betreute englische Nationalmannschaft scheiterte im Viertelfinale an Brasilien. Vier Jahre später schied er mit ihr in der gleichen Runde gegen Portugal aus. 2010 war Eriksson als Trainer der Elfenbeinküste weniger erfolgreich, bei der ersten auf dem afrikanischen Kontinent in Südafrika ausgetragenen Endrunde belegte die Mannschaft lediglich den dritten Rang in der Gruppenphase.

Nachdem Lagerbäck mit der schwedischen Auswahl das Endrundenturnier 2010 verpasst hatte, saß er – als zweiter schwedischer Trainer einer ausländischen Auswahlmannschaft – dennoch während der WM-Endrunde an der Seitenlinie, da ihn der nigerianische Verband Anfang 2010 zur Betreuung der nigerianischen Nationalmannschaft verpflichtet hatte. Mit nur einem Pluspunkt wurde er mit der Mannschaft Gruppenletzter, sein Engagement endete daraufhin.

Weblinks 
 FIFA.com: Schweden - Spieler mit den meisten Spielen

Teilnehmer
!
Schweden